«1000 геномов» — международный проект, в котором, как было объявлено в январе 2008 года, к концу 2011 года планировалось упорядочить геномы примерно 2500 человек, чтобы создать подробный каталог генетических вариаций человека, включая однонуклеотидные полиморфизмы, индели и структурные вариации, такие как вариации числа копий генов. Это было бы безусловно самым полным исследованием геномов человека на сегодняшний день. Для реализации этого проекта институты из многих стран работали вместе, в том числе в США, Англии, Китайской Народной Республике и Германии. Полная база данных предоставляется учёным во всём мире бесплатно и является обогащением для всех областей естественных наук.

В июне 2008 года три компании, которые были вовлечены в разработку новых технологий секвенирования, присоединились к проекту.

В декабре 2008 года первые предварительные данные четырёх человек были опубликованы в рамках пилотного проекта. В октябре 2010 года публикация данных о последовательностях полных геномов 185 особей последовала в рамках завершения пилотного проекта проекта «1000 геномов». Кроме того, публикация биоинформационного анализа структурных вариантов генома (SV) — включая вариации числа копий (английские CNV) — группой анализа SV проекта «1000 геномов» появилась в феврале 2011 года.

В октябре 2012 года было объявлено, что цель была достигнута, а генетические данные более 1000 человек были прочитаны и опубликованы.

Примечания

Ссылки 
 Проект «1000 геномов» принес первые плоды
 Homepage des 1000-Genome-Projekts
 Sequenzierung von 1000 ausgesuchten Genen in 1000 Individuen im Berliner Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik
 Analyse von genomischen Strukturvarianten, d. h. von CNVs und Inversionen, im Rahmen des 1000-Genome-Projekts am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg

Биоинформатика
Генетика человека